Monteagudo  heißen folgende geographische Objekte:
 Municipio Monteagudo, in der Provinz Hernando Siles, Bolivien

 Monteagudo (Bolivien), Stadt in Bolivien
 Monteagudo (Argentinien), Stadt in Argentinien, Provinz Tucumán
 Monteagudo (Navarra), Gemeinde in Navarra, Spanien
 Monteagudo del Castillo, Gemeinde in der Provinz Teruel, Aragón, Spanien
 Monteagudo de las Salinas, Gemeinde in der Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Monteagudo de las Vicarías, Gemeinde in der Provinz Soria, Kastilien-León, Spanien

 Natura-2000-Gebiet Monteagudo de las Vicarías, Kastilien-León, Spanien

Monteagudo ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardo de Monteagudo, Erzbischof von Saragossa (1236–1239)
 Carlos Monteagudo (* 1985), salvadorianischer Fußballspieler
 José Monteagudo (1923–2009) kubanischer Marineoffizier